Alsterdamm steht für:

 Alsterdamm, früherer Name des Ballindamms in Hamburg
 Alsterdamm, früherer Name einer Viermastbark, siehe Adolf Vinnen (Schiff, 1892)
 Alsterdamm (Schule), private Berufsfachschule